Sezóna 1967/68 Poháru vítězů pohárů byla 8. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým AC Milán.

První kolo

Druhé kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 
 Sezóna 1967-68 na UEFA.com
 PVP na Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Pohár vítězů pohárů
Fotbal v Evropě v roce 1967
Fotbal v Evropě v roce 1968